Троекуров — русская фамилия. Известные носители:

 Троекуровы — княжеский род из числа князей Ярославских.
 Троекуров, Борис Иванович (ум. 18 сентября 1674) — князь, боярин, двоюродный дядя царя Алексея Михайловича.
 
 
 Троекуров-Ахмет, Михаил Михайлович (ум. после 1567) — князь, полковой и городовой воевода.

Персонаж 
 Кирила Петрович Троекуров — персонаж романа А. С. Пушкина «Дубровский».